Tau Hydrae (τ Hya) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Hidra:

 Tau1 Hydrae (31 Hydrae / HD 81997), estrella blanco-amarilla distante 56 años luz.
 Tau2 Hydrae (32 Hydrae / HD 82446), estrella blanca a 460 años luz.

Las dos estrellas están separadas 1,74º en el cielo.